|-
| 190401 - ||  || 7 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190402 - ||  || 10 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190403 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190404 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190405 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190406 - ||  || 12 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190407 - ||  || 5 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 190408 - ||  || 7 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 190409 - ||  || 6 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190410 - ||  || 11 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190411 - ||  || 12 octombrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190412 - ||  || 3 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190413 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190414 - ||  || 9 octombrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190415 - ||  || 17 octombrie 1999 ||  || 
|-
| 190416 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 190417 - ||  || 29 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 190418 - ||  || 31 octombrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 190419 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190420 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190421 - ||  || 4 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190422 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190423 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190424 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Catalina || CSS
|-
| 190425 - ||  || 12 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190426 - ||  || 9 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190427 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190428 - ||  || 14 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190429 - ||  || 6 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190430 - ||  || 15 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190431 - ||  || 3 noiembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190432 - ||  || 30 noiembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190433 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190434 - ||  || 7 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190435 - ||  || 7 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190436 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190437 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190438 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190439 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190440 - ||  || 13 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190441 - ||  || 12 decembrie 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| 190442 - ||  || 13 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190443 - ||  || 5 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190444 - ||  || 31 decembrie 1999 || Ōizumi || T. Kobayashi
|-
| 190445 - ||  || 27 decembrie 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190446 - ||  || 2 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190447 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190448 - ||  || 3 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190449 - ||  || 4 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190450 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190451 - ||  || 7 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190452 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190453 - ||  || 5 ianuarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190454 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190455 - ||  || 29 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190456 - ||  || 30 ianuarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 190457 - ||  || 28 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190458 - ||  || 29 ianuarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190459 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190460 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190461 - ||  || 3 februarie 2000 || Observatorul Višnjan || K. Korlević
|-
| 190462 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190463 - ||  || 5 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190464 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190465 - ||  || 8 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190466 - ||  || 2 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190467 - ||  || 6 februarie 2000 || Catalina || CSS
|-
| 190468 - ||  || 5 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190469 - ||  || 26 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190470 - ||  || 26 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190471 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190472 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190473 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190474 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190475 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190476 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190477 - ||  || 25 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190478 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190479 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190480 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190481 - ||  || 29 februarie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190482 - ||  || 27 februarie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190483 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190484 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190485 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190486 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190487 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190488 - ||  || 8 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190489 - ||  || 10 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190490 - ||  || 1 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190491 - ||  || 25 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 190492 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190493 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190494 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190495 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190496 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190497 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 190498 - ||  || 2 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190499 - ||  || 3 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 190500 - ||  || 3 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-